

Patronyme 
 Brigitte Petronio (née en 1958), actrice italienne.
 Stephen Petronio (né en 1956), danseur et chorégraphe américain.

Prénom 
 Petronio Franceschini (1651-1680), compositeur italien.